Vignes Vins Randos, une manifestation annuelle française liée à l'œnotourisme en Val de Loire.
 Veritas Volume Replicator, une architecture système de réplication informatique, commercialisée par la société NortonLifeLock (anciennement Symantec Corporation)
 en  (), réacteur nucléaire à eau légère (VVR).
 Відомості Верховної Ради (ВВР), le bulletin de la Verkhovna Rada (VVR), en Ukraine.